Gestorben wird immer bezeichnet:

 Ein starkes Team: Gestorben wird immer, deutscher Fernsehfilm von Thorsten M. Schmidt (2017)
 Six Feet Under – Gestorben wird immer, US-amerikanische Fernsehserie (2001–2005)